

Codici 
 AJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arvidsjaur (Svezia)

Musica 
 AJR – gruppo musicale statunitense